Voorvoegsel (taalkunde)
SI-voorvoegsel
in familienamen ook gebruikt voor tussenvoegsel